Felix Schumann puede referirse a:

 Felix Schumann (poeta) (1854–1879), poeta alemán.
 Felix Schumann (triatleta) (* 1982), triatleta alemán.